Riu Loison, riu al departament de Mosa i un afluent del Kuer/Chiers, part de la conca del Mosa
 Loison (municipi de Mosa), municipi francès al departament de Mosa (regió de Gran Est)
 Loison-sur-Créquoise, municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)
 Loison-sous-Lens, municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)